Caliban steht für:

 Caliban (Shakespeare), Name eines Unholdes aus William Shakespeares Komödie Der Sturm
 Name einer Figur aus dem Marvel-Universum, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Caliban
 Caliban (Mond), ein Mond des Planeten Uranus
 Caliban (Band), deutsche Metalcore-Band

Siehe auch:
 Caliban über Setebos, Erzählung von Arno Schmidt
 Caliban upon Setebos, Gedicht von Robert Browning